Shehri oder Al-Shehri ist der Familienname folgender Personen:

 Fawzy Al-Shehri (* 1980), saudi-arabischer Fußballspieler, siehe Fauzi asch-Schahri
 Saleh al-Shehri (* 1993), saudi-arabischer Fußballspieler
 Yahya al-Shehri (* 1990), saudi-arabischer Fußballspieler